CHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tuuta, Chatham Island, Nuova Zelanda